High Line steht für:

 High Line (New York), Hochbahntrasse in New York
 High Line, Hochbahntrasse in Philadelphia, siehe West Philadelphia Elevated